Duffke ist der Familienname folgender Personen:

 Karl-Heinz Duffke (* 1929), deutscher Fußballspieler und Fußballtrainer
 Rudi Duffke (* 20. Jahrhundert), deutscher Skispringer